Carlotta Tesconi – attrice italiana
 Luca Tesconi – tiratore italiano
 Mario Tesconi – calciatore italiano